Poissonnier steht für:

 Poissonnier, Fischkoch in einer Küchenbrigade

Poissonnier ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Poissonnier, Geburtsname von Jacques Roman (* 1948), französischer Schauspieler und Schriftsteller
 Pierre-Isaac Poissonnier (1720–1798), französischer Mediziner

Siehe auch: 
 Poissonnière